Хоккей на траве являлся одним из десяти основных (core) видов спорта на Играх Содружества 2014, прошедших в Глазго, Шотландия. Это был пятый турнир по хоккею на траве на Играх Содружества с его включения в программу Игр в 1998 году. Соревнования проходили с 24 июля по 3 августа 2014 на стадионе  ().

Подготовка к соревнованиям 
На построенном для проведения Игр Содружества 2014 стадионе  в апреле 2014 были (как тест перед соревнованиями Игр) проведены турнир Champions Challenge I по хоккею на траве среди женщин 2014 и турнир четырёх мужских сборных команд (включая сборные Аргентины, Бельгии, Англии и Шотландии).

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 Хоккей на траве | Официальный сайт Игр Содружества 2014
 Страница о хоккее на траве (мужской турнир) на Играх Содружества 2014 на сайте todor66.com
 Страница о хоккее на траве (женский турнир) на Играх Содружества 2014 на сайте todor66.com

Игры Содружества
 
Июль 2014 года
Август 2014 года